Ел Камбио има више значења:

 Ел Камбио (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Камбио (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Камбио (Тепетитла де Лардизабал), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику